Лејк Хамилтон има више значења:
 Лејк Хамилтон (Арканзас)
 Лејк Хамилтон (Флорида)